Wang Yu (ur. 1991) – chiński lekkoatleta
 Wang Yu (ur. 1982) – chińska szachistka